Тихонове́цкий — русская фамилия.

Известные носители 
 Тихоновецкий, Александр Викторович (род. 1979) — российский футболист, тренер.
 Тихоновецкий, Роман Михайлович (род. 1973) — советский и российский футболист.